W Rumunii
 Șerbești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Săucești
 Șerbești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ciortești
 Șerbești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vidra